Mundilfari (mythologie), een godheid uit de Noordse mythologie
Mundilfari (maan), een maan van Saturnus